Ethiovertex är ett släkte av kvalster. Ethiovertex ingår i familjen Scutoverticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Ethiovertex